Buchenmühle ist ein Ortsname:

 Buchenmühle (Künzelau), Gehöft im Stadtteil Kocherstetten von Künzelsau im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Buchenmühle (Lohr am Main), Stadtteil von Lohr am Main im Landkreis Main-Spessart, Bayern

Daneben ist Buchenmühle ein Name früherer oder bestehender Mühlen:
 Buchenmühle (Soisdorf), ehemalige Mühle in Soisdorf, Marktgemeinde Eiterfeld, Landkreis Fulda, Hessen

Siehe auch:
 Büchenmühle
 Buchmühle